Basin Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Basin Lake (Alaska), Ketchikan Gateway
 Basin Lake (Arizona), im Apache County
 Basin Lake (Georgia), im Brantley County
 Basin Lake (Idaho County, Cottonwood Butte, Idaho)
 Basin Lake (Idaho County, He Devil, Idaho)
 Basin Lake (Indiana), im LaGrange County
 Basin Lake (Gogebic County, Michigan)
 Basin Lake (Gogebic County, Michigan)
 Basin Lake (Montcalm County, Michigan)
 Basin Lake (Park County, Montana)
 Basin Lake (Teton County, Montana)
 Basin Lake (Liberty County, Texas)
 Basin Lake (Panola County, Texas)
 Basin Lake (Skagit County, Washington)
 Basin Lake (Yakima County, Washington)

Siehe auch:
 Basin Lake (Antarktika), See im ostantarktischen Viktorialand